Kursbuch bezeichnet:
 Kursbuch, ein Verzeichnis von Fahrplänen
Kursbuch (Deutschland)
Österreichisches Eisenbahn-Kursbuch
Kursbuch (Schweiz) und Liste der Fahrplanfelder
Spoorboekje Binnenland in den Niederlanden
Kursbuch Europa
Übersee-Kursbuch
 Kursbuch (Zeitschrift), eine deutsche Zeitschrift
 Kursbuch (Schule), ein schulisches Dokument

Siehe auch: